Dreiecksrennen steht für Rennsportveranstaltungen:
 Dieburger Dreiecksrennen 
 Freiberger Dreiecksrennen 
 Grillenburger Dreiecksrennen 
 Hofer Dreiecksrennen 
 Karlsruher Dreiecksrennen 
 Marienberger Dreiecksrennen
 Schleizer Dreieckrennen